

Patronyme 

 Éric Berthou ( - ), coureur cycliste français ;
 Erwan Berthou ( - ), alias Erwan Bertou, Yves Berthou, Kaledvoulc'h, Alc’Houeder Treger ou encore Erwanig, poète français, et barde bretonnant ;
 Gwilherm Berthou Kerverziou ( - ), alias Guillaume Berthou Kerverziou, poète français de langue bretonne ;
 Jacques Berthou ( - ), personnalité politique française, ancien sénateur de l'Ain ;
 Jean Berthou ( - ), prêtre catholique du diocèse de Quimper.

Patronyme breton